Wybory parlamentarne w Szwajcarii odbyły się 18 października 1983. Frekwencja wyborcza wyniosła 46,5%.

Radykalno-Demokratyczna Partia Szwajcarii otrzymała najwięcej głosów i pozostała największą partią w Radzie Narodowej, zdobywając 51 z 200 mandatów.

Wyniki wyborów

Bibliografia 
 October 18, 1987 General Election Results - Switzerland Totals

1987 w Szwajcarii
1987
Szwajcaria